Chambry kan syfta på:
 Chambry, Aisne
 Chambry, Seine-et-Marne